Шандрівська сільська рада — Дніпропетровська область, Юр'ївський район
 Шандрівська сільська рада — Київська область, Миронівський район